«АЕЛ» ( — Спортивное общество Лимасола) — кипрский футбольный клуб из города Лимасол. Основан 4 октября 1930 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Цирион Атлетик» общей вместимостью свыше 13 000 зрителей. Действующий участник Дивизиона А, высшей лиги чемпионата Кипра по футболу.

Один из самых титулованных футбольных клубов чемпионата Кипра.

История клуба 
Клуб был основан 4 октября 1930 года, а первым президентом клуба был избран Ставрос Питтас, который положил начало самому крупному спортивному обществу Кипра. Футбольная секция общества была официально признана в 1931 году, после первого матча АЕЛа, который завершился победой со счетом 6-1. АЕЛ также стал одним из восьми клубов-основателей Дивизиона А, первый сезон которого был проведен в 1934/35.

Свой первый титул чемпиона Кипра АЕЛ завоевал в 1941 году, победив в двухраундовой стадии плей-офф никосийский АПОЭЛ со счетом 4-3. Но следующего чемпионского титула болельщикам лимасольского клуба пришлось ждать целых 13 лет, аж до 1953 года. Свой последний трофей АЕЛ завоевал аж в 1989 году, завоевав Кубок Кипра. Однако эта тенденция продлилась лишь до 2012 года, когда клуб выиграл Кубок страны, одолев в лимасольском дерби «Арис» со счетом 3-2 в дополнительное время.

После не слишком успешного финиша на 7 месте в чемпионате страны в 2011 году АЕЛ возглавил кипрский специалист . Благодаря ему клуб впервые с 1968 года стал чемпионом Кипра и пробился в Еврокубки, а сам Христодулу от болельщиков клуба получил прозвище «Памбуриньо», по аналогии с известным португальским тренером Жозе Моуринью.

Достижения клуба 
 Дивизион А
  Чемпион (6): 1940/41, 1952/53, 1954/55, 1955/56, 1967/68, 2011/12
  Вице-чемпион (2): 1947/48, 2013/14
  Бронзовый призёр (7): 1938/39, 1944/45, 1964/65, 1973/74, 2000/01, 2001/02, 2020/21

 Второй дивизион
  Чемпион (1): 1996/97

 Кубок Кипра
  Победитель (7): 1938/39, 1939/40, 1947/48, 1984/85, 1986/87, 1988/89, 2018/19
  Финалист (11): 1937/38, 1940/41, 1958/59, 1978/79, 1987/88, 2002/03, 2003/04, 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15

 Суперкубок Кипра
  Победитель (4): 1953, 1968, 1985, 2015
  Финалист''' (4): 1955, 1987, 1989, 2012

Тренеры клуба 
  Никулае Симатос (1962—1963)
  Франтишек Гавранек (1984—1986)
  Валериан Свеш (1986—1988)
  Душан Угрин (1988—1989)
  Франтишек Ципро (1990—1992)
  Анатолий Бышовец (1992—1993)
  Детхельм Фернер (1995—1996)
  Андреас Михалидис (2000—2002)
  Гианнис Мацуракис (Сентябрь 2002 — Ноябрь 2003)
  Хенк Хуваарт (Ноябрь 2003 — Декабрь 2004)
  Олег Протасов (Декабрь 2004 — Март 2005)
  Андреас Михалидис (Март 2005 — Май 2005)
  Боян Прашникар (2005—2006)
  Лайзос Маврудис (Февраль 2006 — Май 2006)
  Паникос Офранидис (Июль 2006 — Январь 2007)
  Эли Гутман (Февраль 2007 — Декабрь 2007)
  Марьяну Баррету (Декабрь 2007 — Февраль 2008)
  Андреас Михалидис (Февраль 2008- Декабрь 2008)
  Михай Стойкицэ (Январь 2009 — Май 2009)
  Нир Клингер (Август 2009 — Декабрь 2009)
  Душан Угрин (Январь 2010 — Сентябрь 2010)
  Михай Стойкицэ (Сентябрь 2010 — Январь 2011)
  Раймонд Аттевелд (Февраль 2011 — Май 2011)
  Памбос Христодулу (Март 2011 — Октябрь 2012)
  Жорже Кошта (Октябрь 2012 — Май 2013)
   Литу Видигаль (Июль 2013 — Октябрь 2013)
  Ивайло Петев (Октябрь 2013 — Ноябрь 2014)
  Христакис Христофору (Ноябрь 2014 — Октябрь 2015)
  Макис Чавос (Октябрь 2015 — Февраль 2016)
  Памбос Христодулу (Февраль 2016 — Март 2017)
  Бруно Бальтазар (Март 2017 — Март 2018)
  Душан Керкез (и. о.) (Март 2018 — )

Статистика выступлений с 2006 года 

 По итогам турнира плей-офф.
 Снят один балл.

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

ФК АЕЛ Лимасол